Pireus – miasto portowe w Grecji
 Pireus – nomarchia w Grecji
 Pireus – stacja metra w Atenach